Салман ибн Султан ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (; род. 2 февраля 1976) — саудовский принц, сын бывшего кронпринца Саудовской Аравии Султана. Заместитель министра обороны Саудовской Аравии с 2013 по 2014 года.

Биография 
Родился в 1976 году в Дахране в семье принца Султана.

Имеет степень бакалавра военных наук.

Начал военную карьеру в звании лейтенанта, был командиром взвода в ПВО, позднее служил военным атташе.

С 2008 года по 6 августа 2013 был помощником генерального секретаря СНБ. 

С 6 августа 2013 по 14 мая 2014 занимал пост заместителя министра обороны Саудовской Аравии.Его заменил Халид ибн Бандар Аль Сауд.

Позднее стал заместителем генерального секретаря в Фонде принца Султана.

Источники 
  Son of former Saudi crown prince named deputy defence minister // UK.Reuters
 Saudi’s Prince Salman Named Deputy Defence Minister //

Примечания 

Внуки Абдул-Азиза ибн Сауда
Политики XXI века
Политики по алфавиту
Военные Саудовской Аравии